Achtermann steht für:
 Achtermann (Goslar), Zwinger in Goslar
 Achtermannsches Haus in Braunschweig
 Achtermannshöhe, Berg im Harz

Achtermann ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Achtermann (1584–1656), deutscher Bürgermeister und Kaufmann
 Marlene Achtermann (* 20. Jahrhundert), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Schauspiellehrerin
 Wilhelm Achtermann (1799–1884), deutscher Bildhauer 
Siehe auch:
 Achtmann